Tempel van Nehalennia in Domburg
 Tempel van Nehalennia in Colijnsplaat